Miasta w Irlandii:
 Ballina – miasto w hrabstwie Mayo
 Ballina – miasto w hrabstwie Tipperary

Hrabstwa w Australii:
 Hrabstwo Ballina – hrabstwo w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w Australii:
 Ballina – miejscowość w hrabstwie Ballina w stanie Nowa Południowa Walia